«Путь домой» () — семейный фильм режиссёра Чарльза Мартина Смита. Главную роль озвучивает Брайс Даллас Ховард. Выход в прокат в России состоялся 10 января 2019 года.

Сюжет 
Во время прогулки парень по имени Лукас находит очаровательного бездомного щенка и, пожалев беднягу, решает забрать его домой. Найдёныш, которого назвали Беллой, необычайно понравился домочадцам, хоть и невольно изменил привычный уклад — иногда, конечно, были разбросанные игрушки и сгрызенная обувь, но с её появлением в семью пришла радость, как от маленького шаловливого ребенка.
Повзрослев, собака начала помогать хозяину в работе — юноша брал её в реабилитационный центр, где она, как могла, старалась утешить и развлечь людей, попавших в беду, заставляя их улыбаться и забывать о собственных несчастьях, боли и травмах.
Однажды, когда Лукас находился на работе, Белла увидела на окне белку и погнавшись за ней не заметила, как увлеклась и заблудилась. Лукас нашел её, но Беллу всё-таки забрали в приют. Если Беллу повторно поймают, её усыпят, поэтому Лукасом было принято решение переехать в другой город. Он отдал собаку тёте своей девушки, пока не найдёт дом в этом городе. Но Белла очень скучала и чувствовала, что человек, которого она любит, грустит, печалится и верит в ее возвращение. Поэтому она сбежала. Преданному зверю предстоит проделать огромный путь, оказаться на волосок от смерти, спасти человеческую жизнь и завести новых товарищей среди представителей животного мира. Её хотели приютить хорошие люди, но она понимала, что должна идти, какой бы долгой и опасной ни казалась её дорога.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы США 2019 года
Фильмы о собаках
Фильмы о говорящих животных
Семейные фильмы США
Приключенческие фильмы США